Настоящий список включает главных министров индийского штат Бихар за период с 1946 (провозглашение независимости Индии) до настоящего времени.

Примечания 

Политика Индии
Политики Индии
Бихар